У́лица Пожа́рского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Пожарского — улица во Владикавказе.
 Улица Пожарского — улица во Владимире (до 1957 года — улица Мира села Доброе Владимирского района).
 Улица Пожарского — улица в Суздале (бывшая улица Большая Скучилиха).
 Улица Пожарского — улица в Волгограде.
 Улица Пожарского — улица в Красноярске.
 Улица Пожарского — улица в Липецке.
 Улица Пожарского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Пожарского — улица в Перми.
 Улица Пожарского — улица в Саранске.
 В Томске:
 Улица Пожарского;
 Переулок Пожарского. 
 Улица Пожарского — улица в Хабаровске.
 Улица Пожарского — улица в Химках.
 Улица Пожарского — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Пожарского — улица в Керчи.
 Улица Пожарского — улица в Харькове.
 Улица Пожарского — улица в Киеве.

Казахстан 
 Улица Пожарского — улица в Алма-Ате.